Příjmení Počta nosí více významných osobností:

 Filip Počta (1859–1924) – český geolog a paleontolog
 Jana Počtová (* 1980) – česká režisérka, dokumentaristka a scenáristka
 Vladimír Počta (* 1954) – český fotbalový brankář